Tölö kan avse:

Finland
 Tölö, Helsingfors stad – område i Helsingfors 
 Bortre Tölö – en stadsdel i Tölö, Helsingfors stad
 Främre Tölö – en stadsdel i Tölö, Helsingfors stad
 Tölö kyrka, Helsingfors – en kyrkobyggnad i stadsdelen Främre Tölö i Helsingfors
 Tölö torg – ett torg i Helsingfors i Bortre Tölö

Sverige
 Tölö socken – en socken i Halland
 Tölö landskommun  – en tidigare kommun i Hallands län
 Tölö församling – en församling i Kungsbacka kontrakt i Göteborgs stift
Tölö kyrka, Kungsbacka – en kyrkobyggnad som tillhör Tölö församling i Göteborgs stift
 Tölö distrikt – ett distrikt i Kungsbacka kommun och Hallands län
 Tölö, Kungsbacka – stadsdel i Kungsbacka och tidigare kyrkby i Tölö socken